Анютино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Анютино — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Анютино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Анютино — деревня в Ардатовском районе Мордовии, упразднена в 2009 году.
 Анютино — деревня в Починковском районе Нижегородской области.
 Анютино — деревня в Пестравском районе Самарской области.
 Анютино — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Анютино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Анютино — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

Украина 
 Анютино — село в Чечельницком районе Винницкой области.
 Анютино — село в Конотопском районе Сумской области.
 Анютино — село в Летичевском районе Хмельницкой области.